Il toponimo Gălbinași può riferirsi a diverse località della Romania:
Gălbinași, comune del distretto di Buzău
Gălbinași, comune del distretto di Călărași